De Deense voetbalbeker 1994–95 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 41ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen Giro Cup geheten, begon in juni 1994 en eindigde op 25 mei 1995 met de finale in het Parken Stadion (20.536 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Knud Erik Fisker. FC Kopenhagen won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 5-0 te winnen van Akademisk BK door treffers van Christian Lønstrup, Lars Højer Nielsen (2), Iørn Uldbjerg en Michael Johansen.

Schema

Zie ook
Superligaen 1994/95

Bekervoetbal 1994/95
1995